Servio Cornelio Escipión Salvidieno Orfito puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Servio Cornelio Escipión Salvidieno Orfito (cónsul 51).— Cónsul en el año 51.
 Servio Cornelio Escipión Salvidieno Orfito (cónsul 110).— Cónsul en el año 110.
 Servio Cornelio Escipión Salvidieno Orfito (cónsul 149).— Cónsul en el año 149.
 Servio Cornelio Escipión Salvidieno Orfito (cónsul 178).— Cónsul en el año 178.
 Servio Cornelio Escipión Salvidieno Orfito (cónsul sufecto).— Cónsul suffectus en los años 80.